Mongīreh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Mongīreh (ort i Iran), Kohgiluyeh och Buyer Ahmad, 
 Rūdkhāneh-ye Dokhtar Borjī (vattendrag i Khuzestan), 

Robotskapade Iranförgreningar